Der Begriff katholische Westkirche steht je nach Kontext für:

 die römisch-katholische Kirche
 die lateinische Kirche

Siehe auch:
 
 Westkirche (Begriffsklärung)
 Katholische Kirche (Begriffsklärung)
 Katholische Ostkirchen